Торре-де-Мигель-Сесмеро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льянос-де-Оливенса. Занимает площадь 58 км². Население — 1261 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Бадахоса